Bains ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

 Bains, Gemeinde im Département Haute-Loire
 Bains-les-Bains, ehemalige Gemeinde im Département Vosges
 Bains-sur-Oust, Gemeinde im Département Ille-et-Vilaine

Bains ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuelle Bains (* 1992), australische Schauspielerin
 Naiktha Bains (* 1997), australische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Bain
 Baines